Abas is de naam van diverse personen in de Griekse mythologie:
Abas (koning van Argos), zoon van Lygkeus en koning van Argos
Abas (metgezel van Diomedes), metgezel van Diomedes
Abas (metgezel van Perseus), metgezel van Perseus
Abas (vader van Canthus), de vader (of grootvader) van de Argonaut Canthus